Mascella – ossa dello splancnocranio
 Mascella – appendice dell'apparato boccale degli insetti
 Poerio Mascella – ex calciatore italiano